Reitmeister steht für:

 einen Handwerker, der Draht verfertigt oder Stahl- und Eisenfabrikate herstellt oder herstellen lässt, siehe Reidemeister und Reitwerk
 ein mit der Reitung (Rechnung, Verwaltung) betrautes Mitglied eines Rats oder Ordens
 einen Verwalter der Güter und Finanzen einer Reite (religiöse Stiftung, die Bedürftige unterstützt)
 einen Ehrentitel, der von der Deutschen Reiterlichen Vereinigung an Ausbilder und sonstige Personen für besondere Verdienste im Reitsport verliehen wird, siehe Liste der Reit-, Fahr- und Voltigiermeister
 Reit- und Stallmeister bedeutet an den Universitäten eine Personengruppe unter den Exerzitiernmeistern.